Catharina Belgica van Nassau (Antwerpen, 3 of 31 juli 1578 — Den Haag, 12 april 1648) was de derde dochter van Willem van Oranje en diens derde echtgenote Charlotte van Bourbon. Mede via haar stamt het huidige Nederlandse koningshuis af van Willem van Oranje.

Zij groeide op bij haar tante Catharina van Nassau. Jan de Oude, de oom van Catharina Belgica, arrangeerde het huwelijk van zijn nicht met zijn petekind Filips Lodewijk II van Hanau-Münzenberg (1576-1612). Het paar trouwde in 1596 op Slot Dillenburg.

Catharina Belgica trad na de dood van haar man in 1612 op als regent voor haar zoon. Dit regentschap duurde tot 1626. In de jaren 1630 verbleef Catharina Belgica als gevolg van Spaanse overheersing met haar familie enige jaren in ballingschap in Holland.

Huwelijk 
Catharina Belgica en Filips Lodewijk II kregen in totaal tien kinderen:

Haar grootouders van vaderskant waren Willem I van Nassau-Dillenburg (1487-1559) en Juliana van Stolberg (1506-1580). Haar grootouders van moeders kant waren Lodewijk III van Bourbon-Vendôme en Jacqueline de Longwy.

Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk te Delft.

Voorouders

Huis Oranje
Nassau-, C
Nassau-, C